Видеография украинской певицы Тины Кароль включает в себя сорок восемь музыкальных видеоклипа, четыре муд-видео и одно лирик-видео.

Первым видеоклипом, в котором снялась Кароль, стал «Выше облаков» 2005 года.

Музыкальные видео

Видеоклипы

Муд-видео

Лирик-видео

Live-session видео

См. также 
 Дискография Тины Кароль
 Список песен Тины Кароль

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Тина Кароль
Кароль, Тина|Тина Кароль